Turňa (deutsch Tornau, ungarisch Torna) steht für:
 Turňa nad Bodvou, Gemeinde in der östlichen Slowakei
 Turňa (Fluss), Nebenfluss der Bodva in der östlichen Slowakei
 Komitat Torna, historische Verwaltungseinheit im Königreich Ungarn, heute teils östliche Slowakei, teils nördliches Ungarn

Siehe auch:
 Turna (Begriffsklärung)